Hofmanning steht für:

Orte:
 Hofmanning (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning (Oberösterreich), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hofmanning (Gemeinde Gröbming), Ortsteil der Marktgemeinde Gröbming, Bezirk Liezen, Steiermark
Gewässer:
 Hofmanningbach, Bach in der Marktgemeinde Gröbming, Bezirk Liezen, Steiermark